Aufklärung bezeichnet:
 Aufklärung, eine kulturhistorische Entwicklung

Siehe dazu: 
 Vordenker der Aufklärung
 Aufklärung (Literatur), die Literatur des Aufklärungszeitalters
 Aufklärung und Judenfrage
 Aufklärungstheologie, eine protestantische Denkschule des 18. Jahrhunderts
 Haskala, die jüdische Aufklärung
 Katholische Aufklärung, eine Sonderentwicklung in den katholischen Territorien des Heiligen Römischen Reiches

Weitere Bedeutungen:
 aktive Aufklärung, sowjetische Geheimdienstoperation
 ärztliche Aufklärung eines Patienten über eine Erkrankung und die geplante Therapie
 Aufklärung im Sinne von Sammeln von Informationen über das Ausland, siehe Spionage
 militärische Aufklärung, das Sammeln von Informationen über den Gegner, siehe auch Aufklärungsflugzeug
 politische Aufklärung, siehe politische Bildung
 sexuelle Aufklärung in der Erziehung
 Varianzaufklärung in der Statistik, siehe Bestimmtheitsmaß

Siehe auch:
 Gegenaufklärung